Emmel ist der Familienname folgender Personen:
 Egenolff Emmel († 1627?), Frankfurter Buchdrucker und Verleger
 Egon Emmel (1914–1983), deutscher Botschafter
 Felix Emmel (1888–1960), deutscher Schriftsteller und Theaterkritiker
 Heinrich Emmel (1819–nach 1860), deutscher Bürgermeister, Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung 
 Hildegard Emmel (1911–1996), deutsche Germanistin
 Manfred Emmel (* 1945), deutscher Tischtennisspieler
 Leopold Emmel (1863–1919), deutscher Politiker (SPD), Reichstagsmitglied
 Stephen Emmel (* 1952), US-amerikanischer Koptologe

Emmel steht auch für:
 Carrosserie Emmel, ehemaliger belgischer Automobilhersteller

Siehe auch
 Emmel ist ein alter Ortsteil von Piesport, im heutigen Niederemmel aufgegangen, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Oberemmel ist ein Stadtteil von Konz, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz